Elena Thovez – disegnatrice e spiritista inglese vissuta in Sicilia
 Enrico Thovez – critico letterario, poeta e pittore italiano
 Marina Thovez – doppiatrice e attrice italiana